Kurumocz (wieś)
Kurumocz (port lotniczy)